Каменский район — название ряда административных единиц и муниципальных образований:

Казахстан 
 Каменский район — название Таскалинского района в 1933—1993 годах

Молдавия / Приднестровская Молдавская Республика 
 Каменский район (Приднестровская Молдавская Республика)

Россия 
 Каменский район — Алтайский край.
 Каменский район — Воронежская область.
 Каменский район — Пензенская область.
 Каменский район — Ростовская область.
 Каменский район — Свердловская область.
 Каменский район — Тульская область.
 Каменский район — название Кувшиновского района Тверской области в 1929—1963 годах.
 Каменский район — существовал в Тамбовской области в 1938—1959 годах.

Украина 
 Каменский район (Черкасская область)
 Каменский район (Днепропетровская область)

См. также 
 Каменско-Днепровский район